Marolles puede referirse a: 

 Marolles, comuna francesa situada en Calvados.
 Marolles, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Marolles, comuna francesa situada en Marne.
 Marolles, comuna francesa situada en Oise.
 Les Marolles, barrio de Bruselas.

 También es una de las formas de referirse al queso maroilles.